Shame:

 Shame (альбом)
 Shame (фильм, 1968)
 Shame (фильм, 2011)